Эли́забет Ли Макго́верн (, род. 18 июля 1961, Эванстон, Иллинойс) — американская актриса и певица.

Биография 
Семья Элизабет Макговерн переехала в Лос-Анджелес, когда отец Элизабет получил там место профессора юриспруденции. Элизабет начала работать в театре, ещё учась в школе, а после неё занималась актёрским мастерством в Сан-Франциско. Окончила Джульярдскую школу в Нью-Йорке.

Уже своими первыми ролями Макговерн привлекла к себе внимание. В 1980 году Роберт Редфорд пригласил её в свою дебютную картину «Обыкновенные люди». За роль в фильме Милоша Формана «Рэгтайм» Элизабет номинировалась на премию «Оскар». Самой известной ролью Макговерн стала роль в фильме «Однажды в Америке» Серджио Леоне. После этого фильма Элизабет много играла в театре и снималась в кино.

Элизабет Макговерн является вокалисткой группы .

Личная жизнь 
С 1992 года Макговерн замужем за британским режиссёром и продюсером . У них есть две дочери, Матильда и Грейс.

В настоящее время живёт в Англии и играет в театре.

Фильмография

Награды и номинации 
 В 1982 году номинировалась на «Оскар» и на «Золотой глобус» за роль в фильме «Рэгтайм».
 В 2011 году номинировалась на «Эмми» за роль графини Грэнтэм в сериале Аббатство Даунтон.

Примечания

Ссылки 

Выпускники Средней школы Северного Голливуда
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в драматическом сериале
Киноактрисы США